Die Scottish Football League Division One wurde 1923/24 zum 31. Mal ausgetragen. Es war zudem die 34. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 15. August 1923 und endete am 26. April 1924. In der Saison 1923/24 traten 20 Vereine in insgesamt 38 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Glasgow Rangers gewannen zum insgesamt 13. Mal in der Vereinsgeschichte die schottische Meisterschaft. Der FC Clyde und der FC Clydebank stiegen am Saisonende in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 38 Treffern Dave Halliday vom FC Dundee.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1923/24 bei statto.com
 Scottish Division One 1923/24 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1923/24
1923 24